Međunarodni kajakaški maraton Samoborski Otok - Zagreb

Na cijeloj dionici natjecanje se održava u kategorijama seniora, veterana, juniora i turista. U kategoriji veterana mogu nastupiti stariji od 35 godina, a u kategoriji turista oni koji u zadnje dvije godine nisu nastupili na nacionalnom ili višem prvenstvu.
Ponekad se dogodi da u kategoriji neke discipline (npr. C-2 divlje vode M seniori) nastupi samo jedna posada ili u disciplini nastupi samo jedna posada gledajući zbirno sve kategorije ili u disciplini nastupe posade samo u jednoj kategoriji (npr. K-2 mix turisti). Rezultati prikazani ovdje su najbolji rezultati po disciplini po izdanju neovisno o kategoriji.

Tijekom godina start i cilj utrke su mijenjani pa samim time i duljina utrke.

Divlje vode

Kazalo:
- strani natjecatelji su označeni zastavom (nepotpuno)
* brojene su samo one posade koje se natječu na punoj dionici maratona neovisno o dobnoj kategoriji
* C-10 posade nisu uključene u broj M, Ž i mix posada
*, ** u C10, broj posada i najbolji rezultat (odnosno pobjednike), uključene i C9, C8, C7, C6 posade koje su se ponekad natjecale u konkurenciji C10 posada, a ponekad potonje tri su imale zasebnu kategoriju C8; najbolji rezultat od svih tih posada je upisan

** može se prijaviti posada bilo kakvog sastava

Napomena: kod mix posada prvo je naveden ženski dio posade, u ostalim slučajevima, uključujući C10, abecedno.

Statistika (2020.)

Mirne vode

Vidi
Međunarodni maraton Sava: Brežice - Zagreb

Vanjske poveznice

Izvori

Međunarodna veslačka natjecanja u Hrvatskoj
Športska natjecanja u Zagrebu
Kajak i kanu u Hrvatskoj
Svjetska veslačka natjecanja
Natjecanja u kajaku i kanuu